Welty ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin F. Welty (1870–1962), US-amerikanischer Politiker
 Eberhard Welty (1902–1965), deutscher Dominikaner und Sozialethiker
 Eudora Welty (1909–2001), US-amerikanische Schriftstellerin und Photographin
 Ute Welty (* 1964), deutsche Journalistin

Siehe auch:
 Welti